Un temple d'Amon est un temple égyptien dédié au culte d'Amon. Il en existe plusieurs :
 temple d'Amon (Al-Kharga)
 temple d'Amon (Amada)
 temple d'Amon (Beit el-Wali)
 temple d'Amon (Debod)
 Temple d'Amon (Deir el-Médineh)
 temple d'Amon (El Hibeh)
 temple d'Amon (Hermopolis)
 temple d'Amon (Karnak)
 temple d'Amon (Louxor)
 temple d'Amon (Médinet Habou)
 temple d'Amon (Napata)
 temple d'Amon (Ouadi es-Seboua)
 temple d'Amon (Siwa)
 temple d'Amon (Soleb)
 temple d'Amon (Tanis)

Index égyptologique
Amon